Кигели () — имя правителей Руанды:
 Кигели I — король Руанды с 1506 по 1528.
 Кигели II — король Руанды с 1648 по 1672.
 Кигели III — король Руанды с 1768 по 1792.
 Кигели IV — король Руанды с 1853 по 1895.
 Кигели V (1936—2016) — король Руанды с 1959 по 1961.